Michieletto – cognome italiano
 Alessandro Michieletto – pallavolista italiano
 Damiano Michieletto – regista teatrale italiano
 Riccardo Michieletto – ex pallavolista italiano